Blida kan syfta på:

 Blida, ett belägringsvapen, öven kallat motviktsslunga
 Blida (namn), ett förnamn
 Blida – temperaturer över nollpunkten eller en kraftig lindring av kylan, se blidväder

Geografi 
 Blida (provins), en provins i Algeriet
 Blida, Algeriet, en stad i Algeriet
 Blida, Libanon, en ort i Libanon